Багли има више значења:
 Багли (Ајова)
 Багли (Висконсин)
 Багли (Минесота)